Masa tysiąca ziaren (MTZ, MTS)
Mińska Fabryka Traktorów (MTZ)